Byers může být:

 Byers (Colorado)
 Byers (Texas)
 Byers (Kansas)
 Byers Peninsula, Antarktida